Чегаев — фамилия.

Известные носители:
 Чегаев, Валерий Иванович — генеральный консул России в Сантьяго-де-Куба (Республика Куба).
 Чегаев, Василий Фёдорович (был известен как Васлий Чалай; 1917—1979) — марийский поэт, автор текстов песен, прозаик и переводчик, редактор.